Bael ist

 der Name eines der vier Erzdämonen – die anderen sind Astaroth, Eurynome und Amducias –, siehe Baal (Dämon)
 eine französische Black-Metal-Band, siehe Bael (Band)
 die anglisierende Bezeichnung des Bel-Baumes (Aegle marmelos) und seiner Frucht Bengalische Quitte